Натал може да се отнася за:
 Натал – град в Североизточна Бразилия, столица на щата Рио Гранди до Норти
 Натал – провинция в Южноафриканския съюз, наследена от Квазулу-Натал